Montefjore ima više značenja:
 Montefjore (Mačerata)
 Montefjore (Masa-Karara)